Un cantaire és un membre d'una agrupació musical vocal de caràcter amater, ja sigui, un cor, una coral o un orfeó.

Formacions musicals